Руденск:
 Руденск — населённый пункт в Белоруссии.
 Руденск — железнодорожная станция в Белоруссии.
 «Руденск» — белорусский футбольный клуб из города Марьина Горка, существовавший в 1998—2012 годах.

См. также 
 Руденский